La difusión (del latín diffusĭo, -ōnis) es un proceso aleatorio dependiente del tiempo que causa una dispersión en el espacio.

Difusión también puede referirse a:

Ciencias físicas 

 Difusión molecular, dispersión espontánea de masa (diferente de la migración, causada por una fuerza externa)
 Conducción de calor
 Difusión de impulso
 Ecuación de difusión
 Ecuación del calor
 Difusión de remolinos

Significados más específicos 

 Difusión anómala, el movimiento de partículas de una región de menor concentración a una región de mayor concentración
 Difusión RMI
 Difusión (acústica), ondas sonoras
 Difusión atómica
 Movimiento browniano
 Difusión colectiva
 Difusión facilitada
 Efusión de un gas a través de pequeños agujeros.
 Difusión gaseosa
 Difusión Itō
 Difusión Knudsen de partículas desde recipientes muy pequeños
 Ósmosis, el movimiento de moléculas a través de una membrana
 Ósmosis inversa, un proceso para separar partículas no deseadas de un fluido
 Difusión de fotones, un efecto óptico
 Reflexión difusa, el reflejo de la luz de una superficie irregular o granular
 Difusión inversa, el movimiento de partículas de una región de menor concentración a una región de mayor concentración.
 Difusión rotacional
 Autodifusión
 Difusión superficial
 Termodifusión

Ciencias Sociales 

 Difusión de innovaciones dentro de una sociedad o una cultura o entre ellas.
 Difusión léxica dentro de una cultura.
 Difusión transcultural de elementos culturales entre culturas.

Tecnología 

 Difusión (criptografía), la difusión de la influencia de bits en un cifrado
 Difusión de errores en el procesamiento de imágenes

Otros usos 

 Difusión (negocio), el proceso por el cual una nueva idea o nuevo producto es aceptado por el mercado
 Línea de difusión, una línea secundaria de productos creada por un diseñador de moda de alta gama.
 Diffusion Pharmaceuticals, una empresa de desarrollo de fármacos
 Proceso de difusión, en la teoría de la probabilidad, la solución a una ecuación diferencial estocástica
 Difusión de la responsabilidad
 Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil
 Diffusion Science Radio Show, un programa de radio científico y podcast en 2SER en Sydney
 Diffusion Records, un sello discográfico independiente
 Difusión de sonido, una práctica performática en la música electrónica.